Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Melee — видеоигра, выпущенная студией Konami по мотивам мультсериала Черепашки-ниндзя.

Геймплей 

Играть предстоит как за основных персонажей мультсериала, так и за некоторых второстепенных. В игре всего 5 режимов игры: Last Man Standing, Knock Out, King of the Hill, Keep Away и сюжетное прохождение. В первом задачей является остаться последним живым игроком. Во втором игроку надо нокаутировать большую часть игроков за определённое время или заработать нужное количество нокаутов. В третьем режиме необходимо заработать больше очков, чем другие игроки. Чтобы заработать очки, игроки должны стоять в луче света, который периодически меняет своё положение. В четвёртом нужно нести сундук, чтобы заработать очки. Если один из игроков ударит несущего сундук игрока, то сундук падает на землю, и его может поднять любой другой игрок. Раунд заканчивается, когда один из игроков наберёт нужное количество очков, пронеся в руках сундук определённое время.

Доступно прохождение сюжетной линии за Леонардо, Донателло, Микеланджело, Рафаэля, Сплинтера, Хана, Эйприл О'Нил, Кейси Джонса, Ниндзя клана Фут и Шреддера. Последние шесть открываются по прохождении сюжетной линии черепашек. Также за прохождение каждой миссии дают жетоны, которые можно потратить на дополнительные материалы в библиотеке.

Сюжет 
Сюжет игры отличается от мультсериала, но герои те же, что и в нём. Сюжетная линия включает в себя последовательно связанные сюжетом задания, с постепенно возрастающей сложностью, но полностью проходимые минут за 30. Разнообразие заданий впечатляет, их довольно много для файтинга: иногда нужно нокаутировать 5 противников за определённое время или продержаться пару минут против полчищ бесконечно нападающих врагов. Сюжет нужен в основном лишь для открытия новых арен и полного списка персонажей.

Отзывы 
Джон Кастро из IGN дал игре оценку 5,5 из 10 и посчитал, что в ней немного разнообразия. Алекс Наварро из GameSpot поставил проекту рейтинг 4,3 из 10: из плюсов он назвал большое количество играбельных персонажей, из минусов — однообразную боевую систему и маленькое количество режимов игры. Степан Чечулин из «Игромании» также оценил игру в средний балл и написал, что ей «не место на PC», продолжив тем, что «если на консолях это вполне себе симпатичный файтинг, то на компьютере — монстр, недружелюбный к игроку настолько, насколько это в принципе возможно». Леонид Давыдов из StopGame.ru отметил, что «очень тяжело оценить эту игру как хит, но это и не провал».

Примечания 

Компьютерные игры 2005 года
Компьютерные игры, разработанные Konami
Игры для GameCube
Игры для Xbox
Игры для PlayStation 2
Игры для Windows
Компьютерные игры о черепашках-ниндзя
Компьютерные игры с трёхмерной графикой
Компьютерные игры жанра Action
Компьютерные игры по алфавиту
Игры с сел-шейдерной анимацией
Файтинги
Компьютерные игры, разработанные в Японии
Игры на движке RenderWare